Теди Александрова (11. децембар 1990) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Теди Александрова}- (2014)
 -{Ня'а проблем}- (2016)
 -{Сърце мое}- (2021)

Видеографија

Тв верзије

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1990.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи